Обена́-лез-Альп (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Рейан. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04012.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 108 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 60 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 49 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 81,7 %, в 1999 году было 63,4 %). Из 49 активных работали 43 человека (22 мужчины и 21 женщина), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 11 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок XVI века, построен на фундаменте XI века, своды нижнего этажа XIII века
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки